Фагналон () — род растений семейства Астровые, или Сложноцветные.

Распространены в Средиземноморье, на Канарских островах, в Западной Азии.

Ботаническое описание 
Небольшие полукустарники войлочно или шерстисто опушенные, реже голые многолетние травы.

Листья очередные, цельнокрайные или слегка выемчато-зубчатые.

Корзинки одиночные, раздельнополые, дисковидные, то есть без язычковых цветков, с несколькими рядами женских цветков и обоеполыми цветками.

Семянки мелкие, слегка сплюснутые.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 27 видов:

Примечания 

Сушеницевые